Däniker – abitanti di Däniken
Däniker – abitanti di Dänikon